Moonchild, une chanson de King Crimson.
 Moonchild, une chanson de Iron Maiden
 Moonchild, une chanson de Fields of the Nephilim. 
 Moonchild, un album de John Zorn.
Moonchild, une chanson de RM du groupe BTS.